Le championnat du monde de squash féminin 1997 se déroule à Sydney du 13 au 19 octobre 1997. Sarah Fitz-Gerald remporte son  titre de championne du monde en battant Michelle Martin en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 1997

Liens externes 

1997
Squash féminin
Squash féminin 1997
Monde féminin 1997
Monde féminin
Sport en Australie en 1997
Sport en octobre 1997